Ivan Makarovič je ime več oseb:

 Ivan Makarovič (1861), slovenski učitelj
 Ivan Makarovič (1948), slovenski čebelar